Бори́с Кравцо́в:
 Кравцов, Борис Васильевич (род. 1922) — Герой Советского Союза, министр юстиции СССР, кандидат в члены ЦК КПСС.
 Кравцов, Борис Григорьевич (1940—2005) — советский, российский психоаналитик.